Бајинци могу да буду:

 Бајинци (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Бајинци (Црна Трава), насеље у општини Црна Трава, Република Србија